«Seré» es una canción de la cantante chilena de Pop Nicole Natalino que se lanzó como segundo sencillo el 13 de noviembre de 2008 en la radio hit 40 fue escrita, compuesta y arreglada por Guz y Dr. Alfa.

El tema estuvo dentro de Los 10 + pedidos del MTV. A fines de 2009 se puso en el lugar 59 de los 100 + pedidos.

Letra 

La canción rock , junto a la interpretación única y característica de Nico, logra trasmitir su más profundo significado:  Al respecto ella dijo:

Video musical 

El video se grabó en Batuco y la calle Capuccinos (Santiago Centro) el 19 de diciembre.

El rodaje estuvo bajo la dirección de Esteban Vidal (Ricardo Montaner "Algo de Mí", SUM "Lejos" y De Saloon "Dejalo"), el clip presenta a una Nico decidida, fuerte y mucho más roquera. La grabación duró más de 20 horas y participaron varios fanes de la cantante además de su banda completa compuesta por [Roberto Díaz (bajo), Juan Carlos Raglianti (batería), Alekos Vuskovic (teclados y guitarra acústica) y Patricio García (guitarra eléctrica).

El video muestra a una Nico mucho más roquera y más decidida camina por las calles ante una multitud de jóvenes fervorizados que corren hacia ella, Nico intenta atravesar las multitudes.

De repente se topa con gente solitaria que no le importan chocar con ella.

Al final del video se encuentra cara a cara con Nico con una niña.

La temática de la canción gira en torno a la fortaleza para luchar por los ideales y los sueños personales, ese deseo de romper los esquemas y alcanzar las metas sin importar lo que los otros digan.

Listas

Referencias

Enlaces externos 
 Letra de la canción en Musica.com
 Videoclip en Youtube

Sencillos de Nicole Natalino
Sencillos de 2008
Sencillos de pop
Sencillos de rock
Canciones de rock
Canciones de 2008
Canciones en español